Willikonsky ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Willikonsky (* 1966), deutsche Logopädin und Sprecherzieherin
 Birgit Willikonsky (* 1950),  deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin